Sveriges damlandskamper i ishockey 2011 omfattas av bland annat VM i Schweiz där Sverige kom på en femte plats efter seger mot hemmanationen med 3-2 efter straffslag.

2011

Källor

Damkronornas landskamper 2010/2011
Damkronornas landskamper 2011/2012

2011
Sportåret 2011